Smylie ist der Familienname folgender Personen:
 Chris Smylie (* 1982), neuseeländischer Rugbyspieler
 Daryl Smylie (* 1985), nordirischer Fußballspieler
 Elizabeth Smylie (* 1963), australische Tennisspielerin
 Robert E. Smylie (1914–2004), US-amerikanischer Politiker
 Rod Smylie (1895–1985), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Smiley